Oberscheider Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Oberscheider Bach (Agger), rechter Zufluss zur Agger in Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberscheider Bach (Hanfbach), linker Zufluss zum Hanfbach bei Mendt, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz